KCIE bezeichnet:
 Knight Commander of the Indian Empire, Abkürzung einer Ordensklasse des Order of the Indian Empire
 den Rufzeichen eines US-amerikanischen ethnischen Hörfunksenders im US-Bundesstaat New Mexico, siehe KCIE (UKW-Sender)

KCIE